Tomakiwka (ukrainisch Томаківка) ist der Name:

 einer Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Tomakiwka

 eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Tomakiwka (Solone)
 eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Tomakiwka (Werchnjodniprowsk)

 eines Nebenflusses des Dnepr in der Ukraine, siehe Tomakiwka (Fluss)
 einer Insel im Flusslauf des Dnepr, siehe Tomakiwka (Insel)